Resolution Island au Canada
 Île Resolution en Nouvelle-Zélande